Jordi Sans peut faire référence à :
 Jordi Sans i Sabrafen (1933-2004), médecin catalan.
 Jordi Sans Juan (1965-), joueur de water-polo catalan.